Nicolas Demorand (1971-), journaliste et animateur de télévision et de radio français ;
Sébastien Demorand (1969-2020), journaliste et critique gastronomique français, frère du précédent.